Hiroki Kōsai  född 1933, är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som upptäckare av 93 asteroider. Alla upptäckterna utom en gjordes tillsammans med landsmannen Kiichirō Furukawa.

Asteroiden 3370 Kohsai är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av H Kosai

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Födda 1933
Män
Personer från Okayama prefektur
WP:Projekt Japan